Ричица може бити:

 Ричица, икавски изговор ијекавске ријечи ријечица или екавске ријечи речица
 Ричица, географски и хидролошки појам за малу рику
 Ричица (Какањ), насељено мјесто у општини Какањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Ричица (ријека), ријека понорница у Лици, Република Хрватска

Види још 
 Ријечица (вишезначна одредница)
 Речица (вишезначна одредница)
 Рика (вишезначна одредница)